Schloss Seibersdorf steht für:

 Schloss Seibersdorf (Bayern)
 Schloss Seibersdorf (Niederösterreich)
 Schloss Seibersdorf (Schlesien)